Korobowa ist der Familienname folgender Personen:

 Darja Sergejewna Korobowa (* 1989), russische Synchronschwimmerin
 Wiktorija Andrejewna Korobowa (* 2002), russische Handballspielerin